Drăgești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Drăgești (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor

 Drăgești (Dămienești), Dorf im Kreis Bacău 
 Drăgești (Tătărăști), Dorf im Kreis Bacău 
 Drăgești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui